Příjmení Miller nebo Miler nosí více osobností:

 Adam Miller – více osob, rozcestník
 Alex Miller – více osob, rozcestník
 Arthur Miller (1915–2005) – americký dramatik a esejista
 Blažej Miller (Blažej Müller; 1929–2014) – český římskokatolický duchovní
 Bode Miller (* 1977) – americký lyžař
 Brooke Miller (* 1976) – americká cyklistka
 Daniel Miller – více osob, rozcestník
 David Miller (1909–1992) – americký filmový režisér
 Dayton Miller (1866–1941) – americký fyzik, astronom, akustik a amatérský flétnista
 Dick Miller (1928–2019) – americký filmový herec
 Dominic Miller (* 1960) – britský rockový kytarista
 Doris Miller (1919–1943) – americký kuchař námořnictva Spojených států amerických
 Drew Miller (* 1984) – americký hokejový útočník
 Ezra Miller (* 1992) – americký herec
 Frank Miller (* 1957) – americký spisovatel, scenárista a kreslíř
 Gary Miller – více osob, rozcestník
 George Miller (* 1945) – australský filmový režisér, scenárista a producent
 George Armitage Miller (1920–2012) – americký psycholog
 Glenn Miller (1904–1944) – americký jazzový pozounista a kapelník
 Grażyna Millerová (1957–2009) – polská básnířka a překladatelka
 Henry Miller (1891–1980) – americký spisovatel
 Christopher Miller (* 1965) – americký úředník
 Inger Millerová (* 1972) – americká atletka
 J. Greg Miller (* 19??) – americký hráč na lesní roh, skladatel a hudební aranžér
 Jan Miller – více osob, rozcestník
 Jaroslav Miller (* 1971) – český historik
 Jevgenij Karlovič Miller (1867–1939) – ruský generál, vůdce bělogvardějců
 Jimmy Miller (1942–1994) – americký producent a hudebník
 Joaquin Miller (1837–1913) – americký básník a cestovatel
 John Michael Miller (* 1946) – kanadský římskokatolický kněz
 Joseph Hillis Miller (1928–2021) – americký literární teoretik a historik
 Keith Miller (* 1974) – americký operní zpěvák – basbaryton
 Kelly Miller (* 1963) – americký hokejový útočník
 Larry Miller (* 1953) – americký herec a komik
 Lee Millerová (1907–1977) – americká fotografka
 Lennox Miller (1946–2004) – jamajský atlet, sprinter
 Leszek Miller (* 1946) – polský sociálnědemokratický politik
 Mac Miller (Malcolm McCormick; 1992–2018) – americký rapper
 Marcin Miller (* 1970) – polský zpěvák
 Marcus Miller (* 1959) – americký jazzový hudebník
 Marisa Millerová (* 1978) – americká herečka a modelka
 Martin Miller (Johann Rudolph Müller, 1899–1969) – česko-rakouský herec, režisér a kabaretiér židovského původu
 Matt K. Miller (* 1960) – americký komik, herec a zpěvák
 Matthew Paul Miller (Matisyahu; * 1979) – americký zpěvák
 Merton Miller (1923–2000) – americký ekonom
 Miroslav Miller (* 1980) – český fotbalista, brankář
 Mulgrew Miller (1955–2013) – americký jazzový klavírista
 Neal E. Miller (1909–2002) – americký psycholog
 Paul D. Miller – americký akademik a blogger
 Perry Miller (1905–1963) – americký historik
 Petr Miller (* 1941) – československý politik OF
 Phil Miller (1949–2017) – britský kytarista
 Philip Miller (1691–1771) – britský zahradník
 Roger Miller (1936–1992) – americký country zpěvák
 Rory Kane Miller (* 1971) – americký spisovatel, instruktor sebeobrany a odborník na problematiku násilí
 Ryan Miller (* 1980) – americký hokejový brankář
 Shannon Millerová (* 1977) – americká sportovní gymnastka
 Shaunae Millerová (* 1994) – bahamská atletka
 Sienna Millerová (* 1981) – britsko-americká herečka, módní návrhářka a modelka
 Stanley Miller (1930–2007) – americký chemik
 Steve Miller (* 1943) – americký kytarista, zpěvák a skladatel
 Walter M. Miller (1923–1996) – americký spisovatel
 Warren Miller (1921–1966) – americký spisovatel
 Wayne F. Miller (1918–2013) – americký fotograf
 Wentworth Miller (* 1972) – americký herec britského původu
 William Hallowes Miller (1801–1880) – velšský mineralog, krystalograf a fyzik
 William Miller (1782–1849) – americký baptistický kazatel
 William Miller (tyčkař) (1912–2008) – americký atlet
 Zdeněk Miler (1921–2011) – český režisér a výtvarník animovaných filmů

jiný význam
 Daisy Millerová (Daisy Miller) – novela Henryho Jamese z roku 1878
 Daisy Millerová (film) – americký film z roku 1974
 Miller-Boyett Productions – americká produkční společnost
 Millerův–Rabinův test prvočíselnosti
 Millerův–Ureyův experiment – biochemie

Podobná příjmení 
 Müller